Láz può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Láz, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Láz, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina